

Anno 
 751 o 751 a.C.

Codici 
 751 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lake Saint Louis, nella Contea Saint Charles, del Missouri

Matematica 
 751 – numero